«Униспорт-Авто» () — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из Кишинёва, был основан в 1991 году под названием «Амоком». Домашние матчи команда проводила на стадионе «Динамо», который вмещает 2692 зрителей.

История 
Клуб был основан в 1991 году под названием «Амоком», команда принимала участие в первом розыгрыше футбольного чемпионата Молдавии, заняв пятое место. В начале сезона 1994/95 клуб был переименован в «Спортул Студенцеск». В 1996 году произошло слияние с командой «Универсул» (Трушены), новая команда получила название «Униспорт» (Кишинёв). Три года спустя было сделано ещё одно объединение, на этот раз с «Нистру» (Атаки) и сформирована команда «Нистру-Униспорт». Уже в следующем году две команды были разделены, а «Униспорт» переведён в Дивизион «A». В 2002 клуб изменил своё название на «Униспорт-Авто», в 2005 году команду расформировали.

Названия 
 1991 — Амоком
 1994 — Спортул Студенцеск
 1996 — Униспорт
 1999 — Нистру-Униспорт
 2000 — Униспорт
 2002 — Униспорт-Авто

Выступления клуба 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Дивизион
! Место
! И
! В
! Н
! П
! ГЗ
! ГП
! О
!Кубок
!Примечание
|-
|1992
|rowspan=8|Национальный
|align=right |5
|align=right|22||align=right|9||align=right|7||align=right|6
|align=right|32||align=right|25||align=right|25
||1/8
|
|-
|1992/93
|align=right |5
|align=right|30||align=right|15||align=right|6||align=right|9
|align=right|45||align=right|26||align=right|36
||1/2
|
|-
|1993/94
|align=right |9
|align=right|30||align=right|9||align=right|8||align=right|13
|align=right|30||align=right|40||align=right|26
||1/2
|
|-
|1994/95
|align=right |11
|align=right|26||align=right|7||align=right|2||align=right|17
|align=right|23||align=right|46||align=right|23
||1/8
|
|-
|1995/96
|align=right |10
|align=right|30||align=right|10||align=right|4||align=right|16
|align=right|50||align=right|53||align=right|34
||1/8
|
|-
|1996/97
|align=right |9
|align=right|30||align=right|12||align=right|5||align=right|13
|align=right|40||align=right|44||align=right|41
||1/8
|
|-
|1997/98
|align=right |7
|align=right|26||align=right|11||align=right|5||align=right|10
|align=right|23||align=right|32||align=right|38
||1/8
|
|-
|1998/99
|align=right bgcolor=#ffa07a|10
|align=right|18||align=right|3||align=right|4||align=right|11
|align=right|12||align=right|29||align=right|13
||1/8
|Победа в стыковом матче между дивизионами
|-
|-
|colspan=12|Попытка слияния с «Нистру»
|-
|2000/01
|rowspan=3|Дивизион «A»
|align=right |9
|align=right|30||align=right|12||align=right|4||align=right|14
|align=right|35||align=right|44||align=right|40
||1/8
|
|-
|2001/02
|align=right |8
|align=right|30||align=right|12||align=right|7||align=right|11
|align=right|48||align=right|47||align=right|43
||1/8
|
|-
|2002/03
|align=right bgcolor=lightgreen|3
|align=right|26||align=right|17||align=right|5||align=right|4
|align=right|44||align=right|22||align=right|56
||1/8
|Победа в стыковом матче между дивизионами
|-
|2003/04
|rowspan=2|Национальный
|align=right bgcolor=#ffa07a|7
|align=right|28||align=right|6||align=right|5||align=right|17
|align=right|29||align=right|52||align=right|23
||1/4
|Победа в стыковом матче между дивизионами
|-
|2004/05
|align=right bgcolor=#ffa07a|7
|align=right|28||align=right|3||align=right|5||align=right|20
|align=right|16||align=right|51||align=right|14
||1/8
|Поражение в стыковом матче между дивизионами
|-
|}

Известные игроки 
  Александр Гацкан
  Александру Оника
  Владимир Сафроненко
  Игорь Урсаки

Известные тренеры 
  Павел Чебану
  Илие Карп (2004—2005)

Примечания

Ссылки 
 «Униспорт-Авто» на сайте soccerway.com
 «Униспорт-Авто» на сайте sport1.md
 «Униспорт-Авто» на сайте footballdatabase.eu
 «Униспорт-Авто» на сайте worldfootball.net
 «Униспорт-Авто» на сайте national-football-teams.com

Футбольные клубы Молдавии
Футбольные клубы Молдавии, прекратившие существование
Спорт в Кишинёве